

Toponyme 

 Rabat : ville et capitale du Maroc.
 La commune urbaine marocaine de Rabat
 La préfecture de Rabat : subdivision territoriale ou administrative de la région Rabat-Salé-Kénitra, correspondant à la ville marocaine de Rabat et comprenant les communes urbaines de Rabat et de Touarga
 Ir-Rabat : ville de Malte sur l'île de Malte.
 Ir-Rabat : ville de Malte sur l'île de Gozo, également appelée Città Victoria en l'honneur de la reine Victoria.
 Rabat : commune française du département de l'Ariège — renommée « Rabat-les-Trois-Seigneurs » en 1931 par l'administration des postes.

Cinéma
 Rabat,  film néerlandais de Julius Ponten (2011).

Vêtement 
 Rabat : type de col porté à partir du  per des laïcs et des ecclésiastiques catholiques ou protestants (les pasteurs portent un rabat blanc).

Homonymie de localités
Homonymie de toponyme